Genzano di Lucania, een gemeente in de Italiaanse provincie Potenza (regio Basilicata) 
 Genzano di Roma, een gemeente in de Italiaanse provincie Rome (regio Latium)